Пламена Червенкова е български терапевт, както и носителка на титлата „Мисис България 2014“ - Европа.

Биография 
Червенкова е родена в Русе на 29 юли 1973 година. Живее в София. Омъжена е с едно дете.

През 2014 година се явява като модел на кастингите за титлата на най-красива омъжена жена, в който взимат участие над 600 жени, а впоследствие печели короната "Мисис България Европа 2014" и правото да представя България на световния конкурс „Мисис Вселена 2015“.

От 2019 година живее в София, а през следващата година е поканена като гост в няколко предавания на "Рефреш за Здраве" по телевизия Евроком на тема за повишаване на имунитета чрез терапия.

Източници

Външни препратки 
 Пламена Червенкова във Facebook

Модели от България
Родени в Русе